Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt steht für:

 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg-Hau, siehe LVR-Klinik Bedburg-Hau
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen, siehe LVR-Klinik Langenfeld
 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg, siehe LVR-Klinikum Düsseldorf
 Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg für psychisch Kranke, siehe Psychiatrische Klinik Lüneburg